Amerikai Egyesült Államok
 Town and Country (Missouri)
 Town and Country (Washington)